Dubriwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Dubriwka (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Dubriwka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Dubriwka (Dubno)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Dubriwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Dubriwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Dubriwka (Chust)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Dubriwka (Uschhorod)

Siehe auch:
 Dibriwka
 Dubrowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung